Transformer může být:

 Transformer (album) – album Lou Reeda z roku 1972
 Transformer (album, Bruce Kulick) – album Bruce Kulicka z roku 2003

Související články 
 Transformers